Японская трясогузка, или японская белая трясогузка (), — вид воробьиных птиц из семейства трясогузковых (Motacillidae).

Описание 
Длина тела японской трясогузки составляет 20—22 см, размах крыльев — около 30 см. Масса — 26—35 г. Окраска головы, верхней части тела и груди чёрная, а лоб и брови, а также нижняя часть тела — белые. Окраска у самцов и самок практически одинаковая, однако у самок спина может иметь сероватый оттенок. У птенцов голова и спина серые.

Так же, как и белая трясогузка, совершает характерные движения хвостом.

Образ жизни 
Для японской трясогузки характерно ярко выраженное территориальное поведение, которое проявляется круглогодично на уровне индивида либо пары. Район защищает не только от представителей своего вида, но и от белой и горной трясогузок, причём при столкновении с последними чаще оказывается победителем.

Относится к всеядным, но предпочитает питаться насекомыми. Пищу добывают возле водоёмов.

Размножение 
Гнездится под растениями или скалами на берегах рек, гнездо строит из сухой травы. Самка откладывает яйца в период с марта по июль, обычно один раз за сезон, редко — два. В кладке 4—6 яиц, высиживание длится 11—13 дней, в основном высиживает самка. Птенцы покидают гнездо примерно через 14 дней.

Ареал и распространение 
Населяет все основные острова Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и в Республике  Кореи. Также может встретиться на побережьях Приморского края России, в КНДР, в  Китае и на Тайване.

Живёт поблизости от водоёмов. Предпочитает среднее течение рек. В районах с малым количеством рек наблюдаются случаи, когда японская трясогузка обитает на дамбах, волноломах, в эстуариях и на песчаных пляжах. В целом ареал не совпадает с ареалами белой и горной трясогузок, однако в последнее время в результате распространения белой трясогузки возникают случаи совпадения ареалов.

Примечания 

Трясогузки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1885 году